Ion Stoica poate fi:

 Ion Stoica (n. 1960), un politician român
 Ion Stoica (informatician), informatician româno-american
 Ion Stoica (aviator), mecanic de aviație
 Ion Aurel Stoica (1943 - 1994), politician român, ministru și vicepremier în guvernul Roman
 Ioan Stoica, om de afaceri care a înființat jocul piramidal Caritas din România în 1992